

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Masj“ beginnt.

Masj 



Masja 
 Masja, Wladimir Gilelewitsch (* 1937), russischer Mathematiker

Masje 
 Masjed Jamei, Mohammad (* 1954), iranischer Diplomat

Masju 
 Masjutin, Wassili Nikolajewitsch (1884–1955), russisch-deutscher Graphiker, Maler, Zeichner, Bildhauer und Autor